Highland School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Highland School (Colorado), ID-Nr. 78000831
 Highland School (Georgia), ID-Nr. 06000959
 Highland School (Massachusetts), ID-Nr. 84002643
 Highland School (North Carolina), ID-Nr. 90000824